Als Schädelgrube werden drei Vertiefungen der Schädelhöhle bezeichnet:
vordere Schädelgrube, Fossa cranii anterior
mittlere Schädelgrube, Fossa cranii media
hintere Schädelgrube, Fossa cranii posterior